Сыгеты́ньский () — польская фамилия. Известные носители:

 Сыгетыньский, Антоний (1850—1923) — польский писатель, музыкальный критик.
 Сыгетыньский, Тадеуш (1896—1955) — польский композитор, сын Антония Сыгетыньского.